Каролајн има више значења:
 Округ Каролајн (Вирџинија)
 Округ Каролајн (Мериленд)
 Каролајн (Висконсин)